Het seizoen 1938/39 was het 42ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

Eindstand

Eindronde om promotie 
De twee kampioenen van de groepen Oost en West uit de tweede klasse speelden tegen elkaar om de promotie.

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1938/39